FZZ steht für:
 Fernmeldezentralzeugamt
 Freizeitzentrum
 Forum Związków Zawodowych, polnischer Gewerkschaftsbund

.fzz steht für:
 Dateiendung von komprimierten Projektdaten von Fritzing, freie elektronische Entwurfssoftware

Abkürzung